Schwálbea  — монотипный род двудольных цветковых растений, включённый в семейство . Единственный вид — редкое североамериканское растение Schwalbea americana.

Название 
Родовое название Schwalbea было впервые использовано в рукописи ботаника Джона Клейтона (1686—1773). Карл Линней в 1753 году использовал это название, ссылаясь на работу 1743 года голландского ботаника Яна Фредерика Гроновиуса. Название Schwalbea происходит от фамилии другого голландского ботаника Кристиана Георга Швальбе (1691—1761).

Ботаническое описание 
Schwalbea americana — многолетнее травянистое полупаразитическое растение с прямостоячим маловетвистым густо опушённым стеблем. Листья бархатистые, сидячие, расположенные очерёдно, сильно уменьшающиеся в размере вверх по стеблю, эллиптической или ланцетовидной формы, с цельным краем.

Цветки собраны в кистевидные метёлки на конце стебля, двугубые (нижняя губа намного крупнее верхней), с двумя прицветничками. Чашечка железистоопушённая, трубчатая, ребристая, зелёная. Окраска венчика кремовая или светло-жёлтая, губы нередко с фиолетовыми прожилками.

Плод — коробочка, разделённая на четыре отделения, при созревании раскрывающаяся.

Schwalbea паразитирует на корнях таких растений, как падуб, вакциниум, зверобой, и других.

Ареал 
Schwalbea americana в настоящее время встречается в виде изолированных популяций в прибрежных штатах Флориде, Джорджии, Луизиане, Нью-Джерси, Северной Каролине и Южной Каролине. Ранее этот вид был распространён далее вглубь Северной Америки, однако из-за пожаров почти все те популяции были уничтожены.

Таксономия

Синонимы

Примечания

Литература 
 

Заразиховые
Флора Северной Америки
Таксоны растений, названные в честь людей
Монотипные роды растений
Эндемики США